Вёрниц () — река в Германии, протекает по земле Бавария. Площадь бассейна реки составляет 1686,3 км², общая длина — 131,75 км (по другим данным — 132,5 км).

Река начинается с подземного источника в Шиллингсфюрсте. Впадает в Дунай с левой стороны. От названия реки происходит название коммуны Вёрниц.

Притоки 
В нижеприведённых таблицах представлены крупнейшие левые и правые притоки Вёрница по порядку впадения.

Примечания 

Бассейн Дуная
Реки Баварии